Saint-Étienne er et udbredt navn, især i den fransktalende del af verden. Nedenfor er henvist til artikler, hvori Saint-Ètienne indgår.

Toponymer 

 Lufhavnen Saint-Étienne, nær Grenoble
 Saint-Étienne (flod) i Réunion

Byer

Saint-Étienne – en stor by i Frankrig i departementet Loire (42)

Ain (01) 
 Saint-Étienne-du-Bois
 Saint-Étienne-sur-Chalaronne
 Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Alpes-de-Haute-Provence (04) 
 Saint-Étienne-les-Orgues

Hautes-Alpes (05) 
 Saint-Étienne-en-Dévoluy
 Saint-Étienne-le-Laus

Alpes-Maritimes (06) 
 Saint-Étienne-de-Tinée
 Saint-Étienne-aux-Monts : tidligere navn for Saint-Étienne-de-Tinée

Ardèche (07) 
 Saint-Étienne-de-Lugdarès
 Saint-Étienne-de-Fontbellon
 Saint-Étienne-de-Valoux

Bouches-du-Rhône (13) 
 Saint-Étienne-du-Grès

Cantal (15) 
 Saint-Étienne-Cantalès
 Saint-Étienne-de-Maurs
 Saint-Étienne-de-Chomeil

Creuse (23) 
 Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle

Côtes-d'Armor (22) 
 Saint-Étienne-de-Fursac

Gard (30) 
 Saint-Étienne-de-l'Olm
 Saint-Étienne-des-Sorts

Hérault (34) 
 Saint-Étienne-d'Albagnan
 Saint-Étienne-de-Gourgas
 Saint-Étienne-Estréchoux

Ille-et-Vilaine (35) 
 Saint-Étienne-en-Coglès

Indre-et-Loire (37) 
 Saint-Étienne-de-Chigny

Isère (38) 
 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
 Saint-Étienne-de-Crossey

Loire (42) 
 Saint-Étienne

Loire-Atlantique (44) 
 Saint-Étienne-de-Mer-Morte
 Saint-Étienne-de-Montluc

Lot-et-Garonne (47) 
 Saint-Étienne-de-Fougères

Lozère (48) 
 Saint-Étienne-Vallée-Française

Marne (51) 
 Saint-Étienne-au-Temple
 Saint-Étienne, Marne, tidligere fransk kommune, der nu er indgået i Saint-Ouen-Domprot

Oise (60) 
 Saint-Étienne-Roilaye

Puy-de-Dôme (63) 
 Saint-Étienne-sur-Usson

Pyrénées-Atlantiques (64) 
 Saint-Étienne-de-Baïgorry
 Sauguis-Saint-Étienne
 Saint-Étienne, Pyrénées-Atlantiques, tidligere fransk kommune, der nu er indgået i Sauguis-Saint-Étienne

Rhône (69) 
 Saint-Étienne-des-Oullières
 Saint-Étienne-la-Varenne

Saône-et-Loire (71) 
 Saint-Étienne-en-Bresse

Savoie (73) 
 Saint-Etienne-de-Cuines

Haute-Savoie (74) 
 Saint-Étienne, Haute-Savoie, tidligere kommune, nu indgået i Bonneville

Seine-Maritime (76) 
 Saint-Étienne-du-Rouvray

Tarn-et-Garonne (82) 
 Saint-Étienne-de-Tulmont
 Saint-Étienne, Tarn-et-Garonne, tidligere fransk kommune, der nu er indgået i Lacour

Vendée (85) 
 Saint-Étienne-de-Brillouet
 Saint-Étienne-du-Bois

Vosges (88) 
 Saint-Étienne-lès-Remiremont

Court-Saint-Étienne, kommune i den fransktalende provins Brabant wallon.

Saint-Étienne-des-Grès
 Saint-Étienne-de-Beauharnois
 Saint-Étienne-de-Lauzon i Lévis

Saint-Etienne eller Sankt Stephan, en by i kantonen Bern

Religiøse bygninger 
 Abbaye de Saint-Étienne også kaldet abbaye aux Hommes i Caen
 Cathédrale Saint-Étienne i Agde
 Cathédrale Saint-Étienne i Auxerre
 Cathédrale Saint-Étienne i Besançon
 Cathédrale Saint-Étienne i Bourges
 Cathédrale Saint-Étienne i Cahors
 Cathédrale Saint-Étienne i Meaux
 Cathédrale Saint-Étienne i Metz
 Cathédrale Saint-Étienne i Sens, dans l'Yonne
 Cathédrale Saint-Étienne i Toulouse
 Chapelle Saint-Étienne på mont Saint-Michel
 Collégiale Saint-Étienne i Neuvy-Saint-Sépulchre
 Église Saint-Étienne i Beauvais
 Église Saint-Étienne i Blancafort
 Église Saint-Étienne i Brie-Comte-Robert
 Église Saint-Étienne i Dreux
 Église Saint-Étienne i Mayence
 Église Saint-Étienne-le-Dépensier i Metz
 Église Saint-Étienne i Mulhouse
 Église Saint-Étienne i Nevers
 Église Saint-Étienne-du-Mont i Paris
 Église Saint-Étienne i Strasbourg

Personer og andet 

 Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne, fransk politiker og deputeret til nationalkonventet under den franske revolution
 Saint Etienne, britisk popgruppe
 Christian Saint-Étienne, en fransk økonom.
 AS Saint-Étienne, fransk fodboldklub

Se også 
Den flertydige side Saint Étienne for helgener med fornavnet Étienne.